Татарський Василь (1898-1992) — генерал-хорунжий (в еміграції), громадський діяч, один з основоположників Союзу Українських Ветеранів в Німеччині, та його голова від 1950 р.
 Татарський Михайло Семенович (1920-1998) — сценарист, Заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Татарський Олександр Михайлович (1950-2007) — режисер мультиплікації, художник, продюсер, аніматор.
Прізвища